LSZ steht für:
 den Flugplatz Lošinj als IATA-Code
 LSZ-Reduktionsformel, in der Physik eine Methode zur Berechnung der S-Matrix-Elemente
 Landesanstalt für Schweinezucht, als Abkürzung noch in LSZ Boxberg, eine landwirtschaftliche Einrichtung
 Lëtzebuerger Studenten zu Zürech, Studentenorganisation
 Unstrut-Hainich-Kreis (Kfz-Kennzeichen; für Bad Langensalza)

Abkürzung